Бе́рово () — община в Северной Македонии. Расположена на востоке страны у границы с Болгарией (историко-географический регион Малешево). Население составляет 13 941 человек (2002 год).

Административный центр — город Берово.

Площадь территории общины 598,07 км².

Кроме города Берово в состав общины входят ещё восемь сёл: Будинарци, Владимирово, Двориште, Мачево, Митрашинци, Ратево, Русиново и Смоймирово

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на севере с Пехчево, Делчево и Виница
 на западе — с Радовиш
 на юго-западе с Василево
 на юге — с Босилово и Ново-Село.
На востоке граничит с общиной Струмяни Благоевградской области Болгарии.

Примечания

Литература 
 Општините во Социалистическа Република Македониjа. Скопjе: Мисла, 1983.

Ссылки 
 Официальный сайт Общины Берово  
  

Общины Северной Македонии